Кравчиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кравчиха — деревня в Усвятском районе Псковской области.

Украина 
 Кравчиха — село в Нежинском районе Черниговской области.